Бук може да се односи на:

 Бук, град у Пољској
 Бук (река), река у Србији
 Бук (мода), албум слика за презентацију модела
 Бук (Мерт и Мозел), насељено место у Француској, у департману Мерт и Мозел
 Бук (Плетерница), насељено место у Хрватској
 Бук (Преров), насељено место у округу Преров, Оломоуцки крај, Чешка Република
 Бук (Прахатице), насељено место у округу Прахатице, Јужночешки крај, Чешка Република

или
 Бук, израз који се у неким српским крајевима назива водопад